Hyams ist der Familienname folgender Personen:

 Helge-Ulrike Hyams (* 1942), deutsche Pädagogin
 Henry M. Hyams (1806–1875), US-amerikanischer Politiker
 Joe Hyams (1923–2008), US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller
 John Hyams (* 1969), US-amerikanischer Filmregisseur und Filmeditor
 Leila Hyams (1905–1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Marjorie Hyams (1920–2012), US-amerikanische Jazzmusikerin
 Nina Hyams (* 1952), US-amerikanische Linguistin
 Peter Hyams (* 1943), US-amerikanischer Filmregisseur